Naoki steht für:

 Naoki-Preis, ein japanischer Literaturpreis
 Naoki (Vorname), ein japanischer männlicher Vorname

Naoki ist der Familienname folgender Personen:
 Kazu Naoki (1918–1945/46), japanischer Fußballspieler
 Masafumi Naoki (* 1993), japanischer Sprinter
 Naoki Sanjūgo (1891–1934), japanischer Schriftsteller